Rockall (Waveland) – mała, skalista wyspa na Atlantyku
Miejscowości w USA:
 Waveland – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Waveland – miasto w stanie Missisipi, w hrabstwie Hancock
Gminy w USA:
 Waveland (ang. Waveland Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Yell
 Waveland (ang. Waveland Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Pottawattamie